Кантагалу () может означать:

 Кантагалу — округ в Сан-Томе и Принсипи;
 Кантагалу — муниципалитет в Бразилии, в штате Минас-Жерайс;
 Кантагалу — муниципалитет в Бразилии, в штате Парана;
 Кантагалу — муниципалитет в Бразилии, в штате Рио-де-Жанейро;
 Кантагалу — станция метро в Рио-де-Жанейро.

См. также 
 Кантагалу-Кордейру